Markýza může být:

markýza, přístřešek nad dveřmi nebo nad oknem
TV Markýza, slovenská televizní stanice
ženský šlechtický titul – viz markýz

v kultuře
Markýza (film, 1997), koprodukční (Francie, Itálie, Španělsko, Švýcarsko) film z roku 1997, režie Véra Belmont
Angelika, markýza andělů, francouzsko-německý film z roku 1964, režie Bernard Borderie

Související články
Markýz (rozcestník)

Externí odkazy